Пули — многозначное понятие.

Фамилия 
 Пули, Альберт (1891—1959) — новозеландский боксёр, чемпион Новой Зеландии в тяжёлом весе (1914—1919).
  (род. 1965) — британский гребец, серебряный медалист чемпионата Великобритании по академической гребле в распашных одиночках (1990).
 Пули, Джинджер (ур. Рейс; р. 1977) — американская рок-музыкантка.
  (1645—1712) — ирландский католический священник, епископ Клойна (1697—1702) и Рафо (1702—1712).
  (ур. Пиннекамп; р. 1973) — немецкий музыкальный продюсер и диджей, лауреат Премии в области танцевальной музыки за альбом (2000).
  (род. 1992) — британская легкоатлетка, чемпионка Великобритании по прыжкам в высоту (2014, 2015).
  — канадская кинематографистка, лауреат приза зрительских симпатий Международного кинофестиваля в Торонто за документальный фильм (2009), лауреат Художественного фонда Новой Зеландии в категории кино (2011).
 Пули, Олаф (1914—2015) — британский актёр и писатель.
  (род. 1960) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Виннипег Джетс» (1984—1986).
 Пули, Роберт (ок. 1550 — после 1602) — английский авантюрист, осведомитель секретных служб.
  (1878—1954) — канадский юрист и политик, генеральный прокурор провинции Британская Колумбия (1928—1933), сын Чарльза Пули.
  (род. 1960) — австралийский политик, член временной администрации Сиднея (2004).
  (? — 1629) — английский политик, член Палаты общин (1621—1624, 1626, 1627—1629).
  (1916—1998) — британский архитектор, президент Королевского института британских архитекторов (1973—1975).
  (1845—1912) — канадский юрист и политик, председатель Законодательного собрания провинции Британская Колумбия (1887—1889, 1902—1906).
 Пули, Эмма (род. 1982) — британская велогонщица, чемпионка мира в шоссейных гонках (2010), чемпионка Международного союза триатлона по дуатлону на длинной дистанции (2014—2017).
  (1876—1966) — британский адвокат и общественный деятель, председатель Художественного совета Великобритании (1946—1953).

Другое 
 Пули — порода пастушьих собак
 Пуля — снаряд стрелкового оружия.

См. также